Вулиця Муси Джаліля — вулиці в місті Київ.
 Вулиця Джаліля — вулиці в місті Черкаси.

Колишні назви:
 Вулиця Муси Джаліля — колишня назва вулиці Леся Курбаса у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей